Samuel Tito Armando, né en 1957 en Angola et mort le  en Russie, est un diplomate angolais, il a été ambassadeur de l'Angola en Russie entre 2006 et 2009.

Biographie 
Né en 1957, diplômé de la Faculté d'Économie et de Droit à l'Université russe de l'Amitié des Peuples en 1990. Spécialisé dans les relations internationales, dans les relations économiques internationales, et dans la gestion et l'évaluation de projets industriels. Il a travaillé dans une entreprises minière en Angola pour ensuite devenir vice-Ministre de la géologie et des mines en Angola .

Le , il a été est nommé ambassadeur de la République de l'Angola en Russie, et a également nommé ambassadeur de l'Angola, en République de Moldova et en Ukraine.

Il est décédé le  ; son corps a été rapatrié à son pays.

Références 

Étudiant de l'université russe de l'Amitié des Peuples
Diplomate angolais
Naissance en 1957
Naissance en Angola
Décès en août 2009
Décès à Moscou
Personnalité angolaise du XXe siècle
Personnalité angolaise du XXIe siècle